Никола́й Большако́в:
 Большаков, Николай Валерьевич (род. 1977) — российский лыжник.
 Большаков, Николай Иванович (1872—1910) — русский журналист и писатель, издатель-редактор, черносотенец, сектант-иоаннит.
 Большаков, Николай Иванович (1912—1990) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны. Примечания